Hellema-Hallum, een Nederlands koekjesfabrikant
 Lex van Praag (schuilnaam Hellema), een Nederlandse schrijver en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog

Personen met deze achternaam
 Willem Hellema, Nederlands burgemeester
 Dirk Jan Jacob Hellema, Nederlands burgemeester, zoon van bovenstaande